Sykes steht für:
 Sykes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sykes Enterprises Dienstleistungsunternehmen (Outsourcing, Callcenter)
 Sykes-Picot-Abkommen

Sykes ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sykes (Kalifornien)
 Sykes (Mississippi)
 Sykes (Tennessee)

geografischer Objekte:
 Sykes-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (4438) Sykes, ein Asteroid des Hauptgürtels

britischer Fernsehserien: 
 Sykes (Fernsehserie)
 Sykes and a...
 Sykes and a Big, Big Show

Siehe auch:
 Sikes